Кожай — річка в Республіці Тива, Росія.
 Кожай-Іцькі Вершини — присілок у складі Біжбуляцького району Башкортостану, Росія.
 Кожай-Максимово — село у складі Єрмекеєвського району Башкортостану, Росія.
 Кожай-Семеновка — село у складі Міякинського району Башкортостану, Росія.